

Argentine 

Santiago del Estero est une ville d'Argentine, capitale de la province du même nom.
 Santiago del Estero est une province argentine dans le nord du pays, région du Gran Chaco.